Filip, voornaam

Vele heersers

Koning van Duitsland
 Filips van Zwaben (1177-1208), koning van Duitsland (1198-1208), markgraaf van Toscane (1195-1197) en hertog van Zwaben (1196-1208)

Koningen van Frankrijk
 Filips I van Frankrijk (1052-1108), koning van Frankrijk (1060-1108)
 Filips II van Frankrijk August (1165-1223), koning van Frankrijk (1180-1223)
 Filips III van Frankrijk de Stoute (1245-1285), koning van Frankrijk (1270-1285)
 Filips IV van Frankrijk de Schone (1268-1314), koning van Frankrijk (1285-1314)
 Filips V van Frankrijk de Lange (1291-1322), koning van Frankrijk (1316-1322)
 Filips VI van Frankrijk (Filips VI van Valois, 1293-1350), graaf van Anjou (1325-1350), koning van Frankrijk (1328-1350)

Koningen van Spanje
 Filips I van Castilië de Schone (1478-1506), hertog van Bourgondië (als Filips IV, 1494-1506), koning van Spanje (1506), graaf van Vlaanderen, Artesië, Henegouwen en Holland-Zeeland (1482-1506)
 Filips II van Spanje (1527-1598), koning van Spanje (1556-1598) en Portugal (1580-1598), heer der Nederlanden
 Filips III van Spanje (1578-1621), koning van Spanje (1598-1621)
 Filips IV van Spanje (1605-1665), koning van Spanje (1621-1665)
 Filips V van Spanje (1683-1746), koning van Spanje (1713-1746)

Koning van Macedonië
 Philippus II van Macedonië (382-336 v.Chr.), koning van Macedonië (359-333)

Hertogen
 Filips van Rouvres (1346-1361), hertog van Bourgondië (1349-1361)
 Filips de Stoute (1342-1404), hertog van Bourgondië (1362-1404)
 Filips de Goede (1396-1467), hertog van Bourgondië (1419-1467)
 Filips van Saint-Pol (1404-1430), hertog van Brabant en Limburg (1427-1430) en graaf van Saint-Pol en Ligny (1415-1430)
 Filips van Orléans (1336-1375) (Filips I van Orléans)
 Filips van Orléans (1640-1701), hertog van Orléans
 Filips van Orléans (1674-1723) (Filips II van Orléans)
 Filips III van Orléans
 Phillipe Égalité (Filips IV van Orléans; Lodewijk Filips Jozef), hertog van Orléans (1785-1793)
 Filips van Orléans (1869-1926) (Louis Philippe Robert), hertog van Orléans
 Filips II van Savoye (1438-1497), hertog van Savoye (1496-1497)

Overigen
 Filips van België (1837-1905), graaf van Vlaanderen (1840-1905)
 Filips van Bourgondië-Blaton (1464-1524), admiraal der Nederlanden (1498-1517) en bisschop van Utrecht (1517-1524)
 Filips van Nassau-Dillenburg (1566-1595), gouverneur van Gorinchem en Woudrichem (1586-1591) en Nijmegen (1591-1595)
 Filips van Nassau-Idstein (1450-1509), graaf van Nassau-Idstein (1480-1509)
 Filips van de Elzas (Filips I van de Elzas, 1142-1191), graaf van Vlaanderen (1168-1191)
 Filips Willem van Oranje (1554-1618), prins van Oranje (1584-1618), oudste zoon van Willem van Oranje
 Louis Philippe van Orléans (1838-1894) (Louis Philippe Albert), graaf van Parijs

Zie ook
 Filips I
 Filips II
 Filips III
 Filips IV
 Filips V
 Filips van Bourgondië
 Filips van Nassau

Jongensnaam